Das Mädchendoppel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010 war ein Tenniswettbewerb in Singapur.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennis
Tennisturnier 2010
Tennisturnier in Singapur
2010 Madchendoppel